Gabriele Giolito de Ferrari, tipògraf del segle XVI d'Itàlia
 Global Grid Forum, comunitat de desenvolupadors de tecnologia de graella de càlcul
 Global Gaming Factory X, empresa de programari i publicitat de Suècia
 Golden Gate Fields, cançó del grup de punk rock Rancid dels Estats Units